Митрополи́т Дамаски́н (, в миру Пе́трос Румелио́тис, ; 15 апреля 1920, Ихалия Мессинийская, Греция — 6 ноября 2012) — епископ Константинопольской православной церкви и Элладской православной церкви, митрополит Маронийский и Комотинийский (1974—2012).

Биография 
Окончил начальную школу в своей деревне и в возрасте 13 лет отправился в Афины, где он работал в качестве продавца-консультанта. Служил в армии.

4 марта 1951 года был рукоположен во диакона. Служил в Каламате и Афинах.

В 1958 года окончил богословский факультет Афинского университета.

21 сентября того же года был рукоположен во пресвитера и направлен в Маронийскую митрополию. Здесь развил значительную миссионерскую деятельность, получившую высокую оценку Священного Синода Элладской Церкви.

В 1974 году был избран и 30 мая того же года рукоположен во епископа с возведением в сан митрополита Маронийского.

Скончался 6 ноября 2012 года в больнице города Комотини, куда был госпитализирован тремя неделями ранее с сердечной, дыхательной и почечной недостаточностью.

Примечания 

Православные митрополиты
Епископы Константинопольской православной церкви
Епископы Элладской православной церкви